Аршань-Зельмень — топоним в Калмыкии:

 Аршань-Зельмень — село в Сарпинском районе Калмыкии
 Аршань-Зельмень — водохранилище в Сарпинском районе Калмыкии
 Аршань-Зельмень — балка и река в Сарпинском районе Калмыкии